Firesteel River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Firesteel River (Finlay River), in British Columbia
 Firesteel River (Seine River), im Thunder Bay District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Firesteel River (Oberer See), auf der Oberen Halbinsel, Michigan